Popovci je lahko:
 Popovci, Pakrac (Hrvaška)
 Popovci (Slovenija)
 Popovci, Aleksandrovac (Srbija)